Clear Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clear Ridge (Maryland)
 Clear Ridge (Pennsylvania)